Dark Lady sonnets, sonnettenreeks rond een onbekende vrouw (de donkere dame) in de sonnetten van Shakespeare
The Dark Lady of the Sonnets, een kort toneelstuk van George Bernard Shaw uit 1910
De donkere dame van Shakespeares sonnetten, een Nederlands hoorspel uitgezonden in 1970
Dark Lady (roman), een roman van de Amerikaanse auteur Richard North Patterson uit 1999
Dark Lady (album), een muziekalbum van de Amerikaanse zangeres Cher
Dark lady (single), een single van Cher